Quickborn ("fonte d'acqua viva" in lingua popolare tedesca) può riferirsi a:

Toponimi
 Quickborn – città dello Schleswig-Holstein
 Quickborn – comune dello Schleswig-Holstein

Altro
 Quickborn – movimento giovanile cattolico in cui furono attivi Romano Guardini e Karl Rahner
 Quickborn opera dello scrittore Klaus Groth